Яно́вич — українське прізвище.

Відомі носії:
 Янович Вадим Миколайович (1979—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Яновичева Ванда Адольфівна (1867—1950) — акторка, мати Леся Курбаса
 Янович Володимир (1869–1931) — лікар, почесний член товариства «Просвіта».
 Янович Володимир Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янович Євгеній Володимирович (*1991) — український актор, сценарист та співзасновник студії «Мамахохотала».
 Янович Ігор Анатолійович (*1944) — український художник.
 Янович Ірина Вікторівна (*1976) — українська велосипедиска, призер Олімпійських ігор.
 Янович Ірина (1902—1982) — українська монахиня василіянка, учителька, протоігуменя сестер василіянок у 1974—1982 роках.
 Янович Сергій Володимирович — старший радник юстиції, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Янович Степан Пилипович (1862–1908) — український актор, співак, режисер.

Примітки 

Українські прізвища